Hegnenbach ist ein geographischer Name:

 Hegnenbach (Altenmünster), Pfarrdorf und Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg in Bayern
 Hegnenbach (Röttelbach), rechter Zufluss des Röttelbachs (zum Roten Main) vor Jöslein (Gemeinde Neudrossenfeld), Landkreis Kulmbach, Bayern; siehe auch Liste der Fließgewässer im Flusssystem Roter Main
 Hegnenbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam in Hegnenbach, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg in Bayern